Бума́жный дом — название нескольких кинематографических произведений. Может означать:
 «Бумажный дом» — британский фильм 1988 года.
 «Бумажный дом» — испанский телесериал 2017—2021 годов.